Mišima může být:

 Mišima (Šizuoka) – město v prefektuře Šizuoce v Japonsku 
 Jukio Mišima (1925–1970) – japonský spisovatel 
 Sanae Mišimaová (* 1957) – japonská fotbalistka